Die Citi Open 2012 waren ein Damentennisturnier der WTA Tour 2012 in Washington D.C. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 29. Juli bis zum 5. August 2012 statt.

Das Einzelfinale gewann die Slovakin Magdaléna Rybáriková gegen Anastassija Pawljutschenkowa mit 6:1 und 6:1. Im Doppelfinale gewannen Shuko Aoyama und Chang Kai-chen gegen Irina Falconi und Chanelle Scheepers mit 7:5 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld im Einzel bestand aus 32 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld der Einzelkonkurrenz.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Washington, D.C.